Municipio de Lone Star puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lone Star (condado de Rush, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Lone Star (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.